Artists and Models (1937), een filmkomedie onder regie van Raoul Walsh
Artists and Models (1955), een filmkomedie onder regie van Frank Tashlin